Фа́бра (від  — «фарба») — речовина, що застосовується в косметиці для фарбування в чорний колір бороди та вусів, а також щоб надати вусам певної форми.
 Фабра — застаріле слово зі значенням «фарба».
 Фабра — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш.

Прізвище 

 Ігнаціо Фабра (1930—2008) — італійський борець греко-римського стилю.
 Ніло Марія Фабра (1843—1903) — іспанський журналіст, письменник та політик.
 Пумпеу Фабра (1868—1948) — каталонський лінгвіст.
 Франк Фабра ( 1991) — колумбійський футболіст, захисник клубу «Бока Хуніорс».
Жінки
 Белен Фабра ( 1977) — іспанська акторка.

Див. також 
 Музей Фабра
 Обсерваторія Фабра

Примітки